Fulton County er navnet på 8 counties i USA. De flere er opkaldet efter Robert Fulton, konstrutør af den første dampskib:

 Fulton County, Arkansas, opkladt efter governør William Savin Fulton
 Fulton County, Georgia
 Fulton County, Illinois
 Fulton County, Indiana
 Fulton County, Kentucky
 Fulton County, New York
 Fulton County, Ohio
 Fulton County, Pennsylvania

Andet brug 
 Fulton County (roman) af James Goldman
 Atlanta–Fulton County Stadium, tidligere hjemmebane for the Atlanta Braves (1966–96) og the Atlanta Falcons (1966–91)